Педро Ескобедо има више значења:

 Општина Педро Ескобедо (Керетаро), општина у савезној држави Керетаро у Мексику
 Педро Ескобедо (Педро Ескобедо, Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Педро Ескобедо (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику